Dieter Thoma (journalist), Duits journalist en presentator (1927-2017)
 Dieter Thoma (schansspringer), Duits schansspringer (1969)